Poing, mot désignant la main avec les doigts refermés chez l'humain (voir coup de poing, poing levé)
 Poing, commune de Bavière en Allemagne
 Poing!, single gabber composé en 1992 par Rotterdam Termination Source

Annexes 

 Arme de poing
 Ballon au poing
 Poing Enflammé
 Vipère au poing